Utica Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Utica Township (Illinois)
 Utica Township (Indiana)
 Utica Township (Iowa)
 Utica Township (Minnesota)
 Utica Township (South Dakota)